Balding ist der Name folgender Orte:

 Balding (Gemeinde Offenhausen), Ortsteil der Marktgemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Balding ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Balding (* 1977), australische Triathletin
 David Balding († 2014), US-amerikanischer Theaterproduzent
 Rebecca Balding (1948–2022), US-amerikanische Fernsehschauspielerin
 Toby Balding († 2014), britischer Pferderennsporttrainer

Siehe auch:
 Baldin
 Baldingen